Oltre il confine (The Man Inside) – film del 1958 diretto da John Gilling
 L'infiltrato (The Man Inside) – film del 1990 diretto da Bobby Roth